Aanleg (biologie), het geheel van aangeboren eigenschappen
Ziektevatbaarheid, de aanleg voor een bepaalde ziekte
 Begaafdheid of talent, een bijzonder goed ontwikkelde eigenschap van een bepaald persoon
 Eerste aanleg, de behandeling bij de eerste rechter die van een bepaalde zaak kennisneemt
 Constructie (doorverwijspagina)